Corin – altro nome di Corineo, personaggio della mitologia britannica, eponimo della Cornovaglia
Corin – forma francese del nome proprio di persona italiano maschilec Quirino
 Corin – corso d'acqua del Veneto
Corin Pugno d'Acciaio – personaggio de Il cavallo e il ragazzo, romanzo della serie Le cronache di Narnia, di C. S. Lewis.